Виста ал Мар има више значења:

 Виста ал Мар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста ал Мар (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста ал Мар, Бељависта (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Виста ал Мар (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста ал Мар, Агва Подрида (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику